Ambia (Indiana), een plaats in de Verenigde Staten in de staat Indiana
 Ambia (geslacht), een geslacht van vlinders
 Ambia (Ihorombe), een plaats in de regio Ihorombe, Madagaskar
 Ambia (Menabe), een plaats in de regio Menabe, Madagaskar